JHU est un sigle qui peut désigner :
 Johns Hopkins University (en français, Université Johns-Hopkins), une université privée américaine, située à Baltimore, avec des campus à Washington, à Bologne en Italie, à Singapour et à Nankin, en Chine ;
 , un parti politique nationaliste de droite au Sri Lanka.